Африка́нда — посёлок в Мурманской области. Входит в муниципальный округ город Полярные Зори.

История 
Посёлок основан при железнодорожной станции Африканда, появившейся в декабре 1925 года.

С 1935 по 2004 год имел статус посёлка городского типа.

Население 

Численность населения, проживающего на территории населённого пункта, по данным Всероссийской переписи населения 2010 года, составляет 1644 человека, из которых 791 мужчина (48,1 %) и 853 женщины (51,9 %).

Инфраструктура 
Посёлок состоит из двух частей: Африканда-1 (военный городок и станция) и Африканда-2 (рабочий посёлок).

В посёлке имеются средняя школа, детский сад, больница, дом культуры, почта и отделение Сбербанка России, а также сетевые продуктовые магазины.

В посёлке расположен одноимённый аэродром расформированного в 2001 году истребительного авиаполка 20-й отдельной армии ПВО, прикрывавшего 6-ую отдельную армейскую ракетную бригаду (6 оарбр 6-й ова ЛенВО), находившуюся в пос. Пинозеро.

Рядом с военным городком размещается рабочий посёлок Африканда-2 — посёлок при обогатительной фабрике, ныне закрытой. Живут в нём, в основном, бывшие работники.

После ухода военных из Африканды-1 она постепенно стала приходить в запустение и сейчас (по состоянию на 2020 год) является полузаброшенной — жилыми остались всего лишь два многоквартирных дома. Африканда-2 является более благополучной, отчасти благодаря близости Полярных Зорь и регулярному автобусному сообщению с городом, что создает благоприятные условия для работы значительной части населения Африканды-2 в Полярных Зорях, на Нива ГЭС-1 и Кольской АЭС.

В окрестностях Африканды (между двумя частями поселка) находится большое перспективное месторождение перовскитовых руд, освоение которого в будущем как сырьевой базы для обеспечения отечественной промышленности стратегическими материалами, содержащими титан и редкие металлы, может привести к возрождению обогатительной фабрики и посёлка в целом.

Примечания

Ссылки 
 
 

Населённые пункты муниципального округа город Полярные Зори
Бывшие посёлки городского типа Мурманской области